PlayStation или Плејстејшн је бренд кућних и ручних играчких конзола и сличних производа који је у власништву компаније -{Sony Interactive Entertainment}-.

PlayStation се такође може односити на:
 PlayStation (конзола), прву конзолу у серији;
 PlayStation 2;
 PlayStation 3;
 PlayStation 4;
 PlayStation 5;
 PlayStation Classic;
 PlayStation Portable;
 PlayStation Vita.